V – dwudziesta druga litera alfabetu łacińskiego
 Ѵ – Ѵ, ѵ (Iżyca) – litera wczesnej cyrylicy

V

Skróty i symbole 
 cyfra rzymska oznaczająca liczbę 5
 V wiek naszej ery
 skrót jednostki napięcia elektrycznego – wolt (ang. volt)
 symbol objętości (ang. volume)
 symbol pierwiastka chemicznego wanadu
 symbol zwycięstwa (ang. victory)
 symbol dziewictwa (ang. virginity )
 Broń V – niemiecka broń odwetowa z okresu II wojny św. (niem. Vergeltungswaffe), propagandowo nazywana cudowną bronią (niem. Wunderwaffe): V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6, V-7

Kinematografia 
 V – amerykański serial science-fiction z 2009 roku, będącego remakiem miniserialu o tym samym tytule z 1986 roku

Literatura 
 V. – powieść Thomasa Pynchona z 1963 roku
 V  – bohater komiksu V jak vendetta, jak i filmu (pt. V jak vendetta) będącego jego ekranizacją

Muzyka 
 V – polski zespół muzyczny
 V – brytyjski zespół muzyczny
 V – południowokoreański piosenkarz, członek zespołu BTS
 V – album zespołu Live
 V – album Vanessy Hudgens
 V – album Maroon 5
 V: The New Mythology Suite – album grupy Symphony X
 V – album zespołu Mega Dance
 V – minialbum DZIARMY

v 
 symbol prędkości (ang. velocity, łac. velocitas)
  – symbol IPA spółgłoski

Zobacz też 
 Lista jednoliterowych skrótów i symboli